Фремье — франкоязычная фамилия. Носители:

 Фремье, Софи (1797—1867) — французская художница.
 Фремье, Эмманюэль (1824—1810) — французский скульптор.